Görjemyrtjärn kan avse:
Görjemyrtjärnen, Västerbotten, sjö i Robertsfors kommun, 
Görjemyrtjärnen, Lappland, sjö i Jokkmokks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn